

Patronyme 
 Angeli Bayani (née en 19??), actrice philippine.
 Shahrokh Bayani (né en 1961), footballeur iranien.